Karalar kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qaralar (ort i Azerbajdzjan, Tovuz), 
 Qaralar (ort i Azerbajdzjan, Sabirabad),

Turkiet 

 Karalar (ort i Turkiet), Mardin, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar